Auguste Bonal (1898-1945), industriel et résistant français ;
 Denise Bonal (1921-2011), comédienne française ;
 Gérard Bonal (1941-2022), écrivain français ;
 Jean-Marie Bonal (1943), joueur français de rugby ;
 Patrick Bonal (19?-), joueur français de rugby.

Autres 
 Stade Bonal, stade du FC Sochaux
 Bonal (distillerie), distillerie et apéritif

Voir aussi